Pauline Starkeová (* 31. července 1997) je německá zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v rodném Höxteru pod vedením Stefana Struckmeyera a svého otce Markuse. Vrcholově se připravuje v Hannoveru pod vedením Raika Schilbacha. V německé ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2018 v lehké váze do 57 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Německu

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Pauline Starkeové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Pauline Starkeové na Judobase.org

Německé judistky
Narození v roce 1997
Narození 31. července
Žijící lidé
Ženy